Bald Mountain steht für Bergregionen:
 Bald Mountain (Kalifornien)
 Bald Mountain (Idaho)
 Bald Mountain (Oregon) 
 Bald Mountain (Pennsylvania)
 Bald Mountain (Utah)
 Bald Mountain Pass, Utah
 Bald Mountains, Appalachenregion zwischen Tennessee und North Carolina 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bald Mountain (Maine), im Oxford County
 Bald Mountain (New York), im Washington County
 Bald Mountain (North Carolina), im Yancey County

Sonstiges:
 Bald Mountain Stream, Fließgewässer im Somerset County, Maine
 Bald Mountain Wash, Fließgewässer im Nye County, Nevada
 Bald Mountain Scenic Area, Park im Boulder County, Colorado
 Bald Mountain State Recreation Area, Park im Oakland County, Michigan
 Bald Mountain Wildlife Management Area, Park im Sanpete County, Utah

Siehe auch
 Big Bald Mountain
 Bald Mountain Brook
 Bald Mountain Creek
 Bald Mountain Lake
 Bald Mountain Pond